Montara steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Montara (Arizona)
 Montara (Kalifornien)
 Montara (Kansas)
 Montara State Beach, Kalifornien
 Montara Mountain, Berg in Kalifornien

Sonstiges:
 Montara (Album) von Bobby Hutcherson